Ulmer Schule steht für:

 Ulmer Schule (Spätgotik), Gruppe von Künstlern
 Ulmer Lateinschule, Vorläufer von Humboldt-Gymnasium Ulm
 Ulmer Schule der Psychoanalyse, Psychoanalyse-Forschung, siehe Horst Kächele

Siehe auch:
 Hochschule für Gestaltung Ulm, Designhochschule in Ulm